Kopriva (gmina Razkrižje)
 Kopriva (gmina Sežana)